Jannik Sinner era il detentore del titolo, e lo ha confermato battendo in finale Gaël Monfils.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Jannik Sinner (campione)
 Gaël Monfils (finale)
 Alex De Minaur (secondo turno)
 Aleksandr Bublik (ritirato)

 Filip Krajinović (semifinale)
 Adrian Mannarino (primo turno) 
 Alejandro Davidovich Fokina (primo turno) 
 John Millman (quarti di finale)

Qualificati 

  Pedro Martínez (primo turno)
  Illja Marčenko (secondo turno)

  Andreas Seppi (primo turno)
  Jahor Herasimaŭ (secondo turno)

Wildcard 

  Dimitar Kuzmanov (secondo turno)
  Alexandar Lazarov (primo turno)

 Adrian Andreev (primo turno)

Lucky loser 

  Kamil Majchrzak (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sofia Open 2021